Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2017 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizierten sich 12 Spielerinnen, die in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. März 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)
WTA Tour 2017